Begraafplaats van La Almudena - begraafplaats in Madrid, naamgever van onderstaand metrostation
 La Almudena (metrostation) - metrostation in Madrid